Чудесница:

 Чудесница — карстовая пещера в Чусовском районе Пермского края.
 Чудесница — кинокомедия режиссёра Александра Медведкина.
 Чудесница — музыкальный мультипликационный фильм А. В. Иванова, снятый на студии «Союзмультфильм» в 1957 году.

А